Нити — множественное число от Нить.

Учреждения 
 НИТИ-18 — предприятие, занимающееся разработкой инновационных технологий и производством продукции радиоэлектроники.
 НИТИ им. Александрова — российский научно-исследовательский технологический институт, занимающийся комплексным испытанием корабельных и космических ядерных энергоустановок.
 НИТИ Снегирёва — российское научно-исследовательское и опытно-конструкторское учреждение, занимающееся разработкой и производством взрывателей.

Фильмы

См. также 
 Нить (значения)
 Нити судьбы — дебютный роман испанской писательницы Марии Дуэньяс
 Грибные нити
 Тонкие нити — являются подобием мицелия грибов у актиномицетов.